І́версен () — норвезьке патронімічне прізвище.
 Б'ярне Іверсен (; 1912—1999) — норвезький лижник, призер Олімпійських ігор (1936) та чемпіонату світу (1935).
 Егіль Іверсен (; ?) — норвезький спортивний орієнтувальник, призер чемпіонату світу зі спортивного орієнтування (1985).
 Еміль Іверсен (; 1991) — норвезький лижник, дворазовий чемпіон світу (2019).
 Одд Іверсен (; 1945—2014) — норвезький футболіст.
 Оле Іверсен (; 1884—1953) — норвезький гімнаст, олімпійський медаліст (1908).
 Паула Іверсен (* 1970) — зімбабвійська тенісистка.
 Стеффен Іверсен (; 1976) — норвезький футболіст, нападник; автор першого голу збірної Норвегії на чемпіонатах Європи.
 Тронд Іверсен (; 1976) — норвезький лижник.
 Фелікс Іверсен ; 1887—1973) — фінський громадський діяч.

Також 
 Іверс